Gisela Simões Campos (Rio de Janeiro,  5 de outubro de 1969) é uma jornalista e escritora brasileira.

Formada em Jornalismo em 1992, fez mestrado em Literatura brasileira. Trabalhou no Jornal do Brasil, em agências de publicidade e em assessoria de imprensa. 

Estreou como autora de literatura infantil, publicando na França Bill et la machine du temps. O livro foi lançado no Brasil no ano seguinte. Seu primeiro romance foi As Boas Vindas, de 1996.

Obras
2000 - As Idéias Todas (Record)

1996 - As Boas Vindas (Relume Dumará)

Infantil
1993 - Bill e a máquina do tempo (Diadorim)
1992 - Bill et la machine du temps (La Pensée universelle)

Ligações externas
Blog da autora
Mulher 7x7 - Textos de Gisela Campos na revista Época

 
Escritores do Rio de Janeiro (estado)